Вербятин () — село,
Озерянский сельский совет,
Бучачский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6121284202. Население по переписи 2001 года составляло 366 человек.

Географическое положение 
Село Вербятин находится на правом берегу реки Барыш,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Озеряны,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Барыш.

История 
 Село известно с XVII века.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.

Примечания